antygen apoptozy
 apolipoproteina
 Abstimmungspolizei
 ostry obrzęk płuc
 Price Oscillator
 Abstimmungspolizei (Policja Plebiscytowa na Górnym Śląsku).
 Opozycja Pozaparlamentarna (Außerparlamentarische Opposition, APO) – organizacja studencka w RFN w latach 60.

Zobacz też 
 Apo